Leinbach ist ein Gewässername:
 Leinbach (Bach vom Dandert), linker Zufluss des Baches vom Dandert (zur Kleinen Nister) vor Limbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Leinbach (Dernbach), linker Zufluss des Dernbachs in Dernbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Leinbach, mittelalterlicher Name des Eckbachs, linker Zufluss des Rheins nahe dem kreisfreien Worms, Rheinland-Pfalz
 Leinbach (Hochspeyerbach), rechter Zufluss des Hochspeyerbachs an der Bordmühle, Ortsgemeinde Frankenstein, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Leinbach (Heimbach), linker Zufluss des Heimbachs nahe Hummelberg bei Wälde, Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Leinbach (Lech), linker Zufluss des Lechs vom Schneid bei Platten, Gemeinde Höfen, Bezirk Reutte, Tirol
 Leinbach, Oberlaufabschnitt der Lein, linker Zufluss des Neckars in Neckargartach, kreisfreie Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg

Leinbach ist ein Familienname:
 Karl Leinbach (1919–2005), hessischer Politiker (SPD), MdL

Siehe auch:
 Laimbach
 Lainbach
 Leimbach
 Lein
 Leinbächle